BiH:
 Gornja Lovnica (Zavidovići, BiH), naselje u općini Zavidovići

Crna Gora:
 Gornja Lovnica (Rožaje, Crna Gora), naselje u općini Rožaje